Александра Васильевна Очирова (род. 5 июля 1949 года в селе Перевлес Старожиловского района, Рязанская область, РСФСР, СССР) — советский и российский учёный, общественный и политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ первого созыва (1993—1995), член Общественной палаты РФ (2006—2012), доктор философских наук, Посол доброй воли ЮНЕСКО (2012), академик Российской академии художеств (2021).

Биография 
В 1972 году получила высшее образование на философском факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 1976 году окончила аспирантуру Института философии Академии наук СССР, защитила диссертацию кандидата философских наук. С 1976 по 1990 год работала в Институте философии Академии наук СССР. С 1987 по 1991 год была заместителем председателя в Совете молодых ученых СССР, с 1987 по 1992 год входила в Советский комитет защиты мира. С 1989 года член Международного союза журналистов и Союза писателей города Москва. С 1990 году основатель, президент международного женского центра «Будущее женщины». С 1990 года — доктор философских наук.

В 1993 году Александра Момджян была избрана депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва от Ингушского одномандатного избирательного округа № 12. Во время работы сменила фамилию на Очирова. В Государственной думе была членом комитета по международным делам, входила в депутатскую группу «Россия».

В 1995 году закончила Высшие дипломатические курсы при Дипломатической академии Министерства иностранных дел России. С 2006 по 2012 год — член Общественной палаты Российской Федерации четырёх созывов. Была членом Общественного Совета города Москвы, членом Общественного совета при ФСБ Российской Федерации.

С 2009 года является сопрезидентом Общероссийского общественного движения «За сбережение народа».

Законотворческая деятельность 
За время исполнения полномочий депутата Государственной думы I созыва выступила инициатором и соавтором закона «О реабилитации ингушского народа».

Награды 
 Орден Дружбы
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «850-летие Москвы»
 Лауреат Премии Ленинского комсомола в области науки
 Благодарность Председателя Правительства Российской Федерации
 Почетный знак Губернатора Рязанской области «За веру и добродетель»

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Женщины-политики России